Imię i nazwisko John Graham nosili lub noszą m.in.:
 John Graham (1754–1817) – szkocki malarz
 John Graham (1774–1820) – amerykański dyplomata, krótkotrwały p.o. sekretarza stanu
 John Graham (1794–1865) – anglikański biskup Chester
 John Graham (1805–1839) – brytyjski botanik
 John Graham (ur. 1965) – kanadyjski lekkoatleta, płotkarz, olimpijczyk z 1988
 John Graham (ur. 1966) – kanadyjski kierowca wyścigowy
 John D. Graham (1886–1961) – amerykański malarz rosyjskiego pochodzenia